Мелито́н ( — «медовый») — мужское имя греческого происхождения.

Персоналии 
 Мелитон Сардийский (нач. II века — ок. 190) — христианский святой;
 Мелитон (Соловьёв) — архиепископ Тихвинский, викарий Ленинградской епархии.
 Мелитон (Карас) (род. 1951) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Мелитон (Хадзис) (1913—1989) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Кантария, Мелитон Варламович (1920-1993) - младший сержант РККА, водрузил Знамя Победы на Рейхстаг.

Литература 
 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь имён. — Нижний Новгород: «Три богатыря» и «Братья славяне», 1997. Третье издание — 656 с. ISBN 5-89458-012-9.

Мужские имена